Arland – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Wisconsin

Osoby o tym nazwisku:
 Hansi Arland – niemiecki piosenkarz, autor tekstów, kompozytor
 Henry Arland – niemiecki klarnecista i kompozytor
 Marcel Arland – francuski pisarz, krytyk literacki i dziennikarz
 Rolf Arland – niemiecki kompozytor